La famille Riché s'est illustrée au cours des  et  dans la politique et les professions juridiques. En font notamment partie :
Jules François Riché (1815-1888), personnalité politique française,
Étienne Riché (1883-1934), personnalité politique française, petit-fils du précédent,
Georges Riché (1892-1980), personnalité politique française, frère du précédent.

Le nom de Riché est porté par plusieurs autres personnalités : 
Adèle Riché (1791-1878), aquarelliste française ;
Pascal Riché (1962-), journaliste français ;
Pierre Riché (1921-2019), historien français spécialiste du haut Moyen Âge et de la période de l'an mille ;
Denis Riché, journaliste sportif et diététicien du sport français, cofondateur du bimestriel Sport et Vie.

Patronyme français